Зачетак организације Будућност из Јагодине датира из 1947. године, када је издвајањем из Грађевинског предузећа „Грапом“, у Јагодини формирана Државна столарска радионица „Будућност“. Радионица је почела са 4 столарска радника. Радници су сами донели своје тезге и ручни алат. Предузеће се бавило прерађивањем дрвета и израдом кухињког намештаја, столова и осталог најнужнијег покућства.

1956. године назив предузећа се мења у Фабрику намештаја и грађевинске столарије „Будућност“, а 1964. године у складу са измењеним производним програмом усвојен је данашњи назив Фабрике намештаја и амбалаже „Будућност“ Јагодина.

Предузеће је престало са радом.

Предузећа из Јагодине